Стадионная серия НХЛ 2017 () — в сезоне 2016/2017 состояла из одного матча, который прошёл 25 февраля 2017 года на стадионе «Хайнц-филд», между «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфией Флайерз». Для «Пингвинз» этот матч стал четвёртым проводимым на открытом воздухе, а для «Флайерз» третьим. Также на стадионе «Хайнц-филд» уже проводился матч под открытым небом, когда в рамках Зимней классики 2011 «Питтсбург» принимал «Вашингтон».

«Хайнц-филд» является домашним стадионом клуба Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз». 

При сложных погодных условиях победителем матча стали хоккеисты из Питтсбурга, которые обыграли «Филадельфию» со счётом 4-2.

Составы команд

Отчёт

Три звезды матча 
1. Джейк Генцел. «Питтсбург Пингвинз». 2 передачи.
2. Сидни Кросби. «Питтсбург Пингвинз». 1 гол.
3. Якуб Ворачек. «Филадельфия Флайерз». 1 гол.

Примечания 

Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
НХЛ в сезоне 2016/2017
2017 год в хоккее
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Питтсбурге
Стадионная серия НХЛ